The World Turned Upside Down ist eine englische Ballade. Es sind unterschiedliche Versionen überliefert.

Geschichte 

Das erste Mal wurde die Ballade als Protest gegen die Politik Oliver Cromwells zu Weihnachten verwendet. Cromwell hatte traditionelle englische Weihnachtslieder verboten. 

Im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg musste sich 1781 ein britisches Heer unter Lord Cornwallis in der Schlacht von Yorktown den amerikanischen Truppen ergeben. Der Legende nach sollen dessen Trommler und Pfeifer beim Ausmarsch aus den Verschanzungen  von Yorktown das Lied gespielt haben.

Text 

Listen to me and you shall hear, news hath not been this thousand year:
Since Herod, Caesar, and many more, you never heard the like before.
Holy-dayes are despis'd, new fashions are devis'd.
Old Christmas is kickt out of Town.
Yet let's be content, and the times lament, you see the world turn'd upside down.
 
The wise men did rejoyce to see our Savior Christs Nativity:
The Angels did good tidings bring, the Sheepheards did rejoyce and sing.
Let all honest men, take example by them.
Why should we from good Laws be bound?
Yet let's be content, and the times lament, you see the world turn'd upside down.
 
Command is given, we must obey, and quite forget old Christmas day:
Kill a thousand men, or a Town regain, we will give thanks and praise amain.
The wine pot shall clinke, we will feast and drinke.
And then strange motions will abound.
Yet let's be content, and the times lament, you see the world turn'd upside down.
 
Our Lords and Knights, and Gentry too, doe mean old fashions to forgoe:
They set a porter at the gate, that none must enter in thereat.
They count it a sin, when poor people come in.
Hospitality it selfe is drown'd.
Yet let's be content, and the times lament, you see the world turn'd upside down.
 
The serving men doe sit and whine, and thinke it long ere dinner time:
The Butler's still out of the way, or else my Lady keeps the key,
The poor old cook, in the larder doth look,
Where is no goodnesse to be found,
Yet let's be content, and the times lament, you see the world turn'd upside down.
 
To conclude, I'le tell you news that's right, Christmas was kil'd at Naseby fight:
Charity was slain at that same time, Jack Tell troth too, a friend of mine,
Likewise then did die, rost beef and shred pie,
Pig, Goose and Capon no quarter found.
Yet let's be content, and the times lament, you see the world turn'd upside down.

Weblinks 

 The World Turned Upside Down
 Weitere Versionen

Einzelnachweise 

Ballade